Ви́ктор Карпе́нко:
 
 Карпенко, Виктор Андреевич (род. 1943) — украинский учёный, ректор Севастопольского национального технического университета.
 Карпенко, Виктор Степанович (1923—2003) — советский уролог, доктор наук, профессор.